

Patronyme 

 András Bárdos (1990-), joueur international hongrois de rugby à XV.
 plusieurs 
 Lajos Bárdos (1899-1986), compositeur hongrois, chef d'orchestre, chef de chœur, professeur de musique.

Toponyme 

 Bardos, commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine.